

Prénom 
Amara est un prénom masculin dérivé de . C'est également un prénom féminin.

Patronyme 

 Abdelkader Amara (1962-), un homme politique marocain ;
 Emmanuel Amara (1967-), un journaliste français ;
 Fadela Amara (1964-), une femme politique française ;
 Mohamed Amara (1953-), un mathématicien et universitaire franco-algérien ;
 Mourad Amara (1959-), un ancien gardien de but international algérien ;
  ;
 Sofia Amara (1968-), une journaliste franco-marocaine.

Pseudonyme 

 Tuwuh Adijatitesih Amaranggana (1975-), une actrice, mannequin et chanteuse indonésienne.

Localités 

 Amara, un quartier de la ville de Saint-Sébastien (Pays basque - Espagne) ;
 Amara, ou Amhara, une kilil d'Éthiopie ;
 Amara, une localité d'Irak ;
 Amara, une ville de Roumanie, dans le județ de Ialomița.

Autres 
Amara peut aussi désigner :
 amara, une langue océanienne, parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Amara, un genre d'insectes de la sous-famille des Pterostichinae ;
 Amara, un personnage de la saison 11 de la série Supernatural.